Gatica o Gatika es una palabra vasca que en euskera significa "cuesta de la salina" y hace referencia a:

Personas
José María Gatica, boxeador argentino de peso ligero.
Lucho Gatica, cantante de boleros chileno.
Luis Gatica Mercado, actor mexicano, hijo del cantante Lucho Gatica.
Malú Gatica, actriz chilena.
Ernesto Correa Gatica, agrónomo y empresario chileno.
Felipe Salinas Gatica, futbolista chileno.
Raúl Gatica Bautista, escritor mexicano.
Igor Saavedra Gatica, científico chileno.
Simón Gatica Tilleria, Pardillo Tuna UFRO, chileno.
Sofía Gatica, activista ambiental, argentina.
Guillermo Gatica Silva, Profesor de literatura, Chileno.
Olga Gatica Cádiz, ajedrecista, Chilena.*Carolina Gatica Cea,Ajedrecista,Chilena.*
Miguel Gatica Duarte, Jugador profesional de MTG, emprendedor y altruista costarricense.

Toponimia
 El municipio de Gatica, en la provincia de Vizcaya, País Vasco, España;

Otros
Gatica, el mono, película argentina basada en el boxeador José María Gatica, dirigida por Leonardo Favio.